Wrecking Crew oder The Wrecking Crew steht für:

Musik:
 Wrecking Crew (Band), US-amerikanische Punkrock-Band
 The Wrecking Crew (Studiomusiker), Gruppe von Studiomusikern
 World Class Wreckin’ Cru (auch Wreckin’ Cru), US-amerikanische Elektro/HipHop-Band
 Wreckin’ Crew, Album der Band The Meteors (1983)

Filme:
 Wrecking Crew (1942), US-amerikanischer Film von Frank McDonald 
 The Wrecking Crew, Originaltitel von Rollkommando (Film), US-amerikanischer Film von Phil Karlson (1968)
 The Wrecking Crew (2000), US-amerikanischer Film von Albert Pyun 
 The Wrecking Crew Dokumentarfilm über die Studiomusiker von Denny Tedesco (2008)

Literatur:
 The Wrecking Crew, Originaltitel von Die Zerstörer, Roman von Donald Hamilton
 The Wrecking Crew: How Conservatives Rule, Sachbuch von Thomas Frank (2008)
 Wrecking Crew (Comics), Gruppe von Superschurken im Marvel-Comics-Universum

Sport:
 Big Blue Wrecking Crew, Spitzname des American-Football-Teams New York Giants

Sonstiges:
 Wrecking Crew (Computerspiel), japanisches Videospiel (1984) 
 The Minnesota Wrecking Crew, kanadische Comedy-Truppe
 ein Teil aus der Serie der Super-Mario-Spiele, siehe Liste der Mario-Spiele